Bistum Wiawso ist

 der Name eines anglikanischen Bistums; siehe Bistum Wiawso (anglikanisch)
 der Name eines römisch-katholischen Bistums; siehe Bistum Wiawso (römisch-katholisch)